

Onomastica
Constantino – forma spagnola e portoghese del nome proprio di persona Costantino

Persone
Hugo Alejandro Pineda Constantino – calciatore messicano
Pires Constantino – calciatore brasiliano
Rico Constantino – wrestler statunitense